Giuseppe Asclepi, astronome italien du 
 Asclepi, cratère lunaire